Ицхак Алони (первоначальная фамилия — Шехтер, , ; ) — израильский, ранее польский, шахматист.

Биография 
Родился в Бучаче (Галиция), дважды был чемпионом Львова (1936, 1939). Он дважды участвовал в чемпионатах Польши. В 1935 году в Варшаве он разделил 12—14 места. В 1937 году в Юрате занял 19 место.

После того как Львов вошёл в состав СССР, занял 9-е место в чемпионате западной Украины в марте 1940 года. В августе того же года разделил 3—5 места в турнире клуба «Спартак». В марте 1941 года разделил 4—5 места в чемпионате Львова.

После нападения Германии на Советский Союз был эвакуирован в Казахскую ССР. 15 сентября 1941 года был призван в 13-й пехотный полк 8-й пехотной дивизии польской армии под командованием Владислава Андерса. В августе Армия Андерса была эвакуирована в Иран. Он служил в Иране, Ираке и Палестине до 25 января 1945 года. После демобилизации поселился в Палестине.

После войны трижды становился чемпионатом Израиля (1945, 1961 и 1965). В первенствах Тель-Авива 1951 и 1952 годов завоевал серебряные медали (в 1951 году разделил 2—4 места).

В составе сборной Израиля участвовал в шести шахматных олимпиадах (1952—1962). Участвовал в международных турнирах, проходивших на территории Израиля: Хайфа (1958) — 4—5 места; Тель-Авив (1960, 1964, 1965 и 1966) — 2—3, 6—8, 1 и 11—14 места; Нетания (1961, 1964 и 1968) — 9, 10 и 12—13 места соответственно.

Спортивные результаты

Литература

Ссылки 

 Личная карточка Ицхака Алони на сайте 365chess.com (2)

Шахматисты Польши
Шахматисты СССР
Шахматисты Израиля
Чемпионы Израиля по шахматам
Персоналии:Королевство Галиции и Лодомерии
Персоналии:Армия Андерса